Иван Селиванов:
 Селиванов, Иван Васильевич (1886—1942) — советский военачальник.
 Селиванов, Иван Егорович (1907—1988) — русский художник-примитивист.
 Селиванов, Иван Иванович (1872 — ?) — генерал-майор Российской армии, кавалер ордена Святого Георгия.
 Селиванов, Иван Павлович (1903—1984) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.